Chiesa di Sant'Albino a Commessaggio
Chiesa di Sant'Albino a Pella
Chiesa di Sant'Albino a Stresa